Abu Muhammad Abd al-Aziz ibn Xaddad ibn Tamim ibn al-Muizz ibn Badis, historiador d'Ifríqiya del segle XII
 Muhàmmad ibn Alí ibn Xaddad, historiador sirià del 
 Bahà-ad-Din ibn Xaddad, biògraf de Saladí, nascut a Mossul (1145-1235)

Referències 
 Encyclopaedia of Islam, Brill Publishers, Leiden, s.v. "Ibn addād".